La nazionale di pallavolo femminile del Botswana è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Botswana ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Botswana.

Risultati

Campionato africano

Giochi panafricani

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile del Botswana